Der DELV-Pokal war ein Eishockeywettbewerb für Vereinsmannschaften der Deutschen Demokratischen Republik. Namensgebender Ausrichter war der Deutsche Eislauf-Verband.

Der Pokalwettbewerb wurde meist während der Trainingslager und Vorbereitungsspiele der DDR-Nationalmannschaft ausgetragen. Das führte dazu, dass die jeweils besten Mannschaften im Pokal geschwächt antraten. So erreichte erst 1969 die SG Dynamo Weißwasser das Double aus Meisterschaft und Pokal. Nur drei Vereine konnten den Wettbewerb gewinnen, neben dem Serienmeister Dynamo Weißwasser waren dies der SC Dynamo Berlin und Vorwärts Crimmitschau. 

Nach der Verkleinerung der Meisterschaft auf zwei Mannschaften 1970 wurde auch der Pokalwettbewerb nur noch mit den beiden Dynamo-Mannschaften ausgetragen. 1973 wurde der Wettbewerb eingestellt und erst 1987 bis 1989 wieder belebt.

Der Stellenwert des Pokals war gering. Vorläufer des DELV-Pokals war der FDGB-Pokal, der nur zweimal ausgetragen wurde.

Siegerliste

FDGB-Pokal 
Vorläufer des DELV-Pokals war der FDGB-Pokal. Unter diesem Namen liefen viele Pokalwettbewerbe im DDR-Sport. Im Eishockey fand er nur zwei Mal statt, weitere Austragungen waren geplant, wurden aber nicht durchgeführt.

FDGB-Pokal 1951 
Der FDGB-Pokal 1951 wurde in Crimmitschau ausgetragen.

FDGB-Pokal 1953 
Neben den Oberligisten nahm der Meister der Liga Staffel B, Motor Treptow am Pokal teil. Meister Weißwasser war fürs Finale gesetzt, Vizemeister Frankenhausen fürs Halbfinale.

Erste Runde 
 BSG Motor Treptow – BSG Einheit Dresden Süd 8:2 (2:1, 2:1, 4:0)
 BSG Turbine Crimmitschau – BSG Einheit Berliner Bär 7:5 n. V. (3:0, 0:2, 1:2, 1:1, 2:0)

Zweite Runde 
 Turbine Crimmitschau – Motor Treptow 6:5 (1:2, 2:1, 3:2)

Halbfinale 
 Wismut Erz Frankenhausen – Turbine Crimmitschau 10:6 (5:1, 2:2, 3:3)

Finale 
 Wismut Erz Frankenhausen – Chemie Weisswasser 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

1962/63 
Am Ende der Saison 1962/63 wurde erstmals der DELV-Pokal ausgetragen. Parallel dazu fand das Trainingslager der DDR-Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 1963 statt. Die SG Dynamo Weißwasser, die den Großteil der Nationalspieler stellte, verzichtete daher auf die Teilnahme.

Vier Spiele wurden nicht ausgetragen.

1963/64 
Der zweite Pokal wurde zu Beginn der Saison 1963/64 ausgetragen. Auch diesmal fand parallel wieder die Vorbereitung der Nationalmannschaft teil.

1964/65 
Auch die Austragung des Pokals in der Saison 1964/65 fand während der Trainingslager der Nationalmannschaft statt. Dynamo Berlin gewann den dritten Titel mit einem Punkt Vorsprung vor Meister Weißwasser.

Torschützenkönig des Pokals wurde Reinhard Karger (Erfurt) mit 18 Toren und 7 Assists.

1965/66 
Wie in den Vorjahren fanden die Pokalspiele während der Trainingslager der Nationalmannschaft statt. Crimmitschau holte den ersten Pokalsieg, während der bisherige Sieger Dynamo Berlin diese Saison erstmals Meister wurde.

Vier Spiele wurden nicht ausgetragen.

1966/67 
Wieder wurde während der Trainingslager der Nationalmannschaft der Pokal ausgespielt. Allerdings wurden elf Spiele nicht ausgetragen. Crimmitschau konnte den Pokal verteidigen.

1967/68 
Da die Pokalspiele wieder während der Trainingslager der Nationalmannschaft stattfinden, traten Dynamo Berlin und Dynamo Weißwasser, die den Großteil der Nationalmannschaft stellten, mit einer gemeinsamen Mannschaft an. Diese konnte den Pokal gewinnen.

1968/69 
Nachdem im Jahr zuvor die Dynamo-Mannschaften gemeinsam den Pokal holten, gewann dieses Jahr erstmals Weißwasser einzeln den Pokal.

Fünf Spiele wurden nicht ausgetragen.

1969/70 
Die Pokalsaison 1969/70 war die ausgeglichenste überhaupt. Drei Mannschaften lagen am Ende punktgleich, nur auf Grund der Tordifferenz gewann Crimmitschau den Pokal zum dritten Mal.

Fünf Spiele wurden nicht ausgetragen.

1970 bis 1973 
Nach dem Leistungssportbeschluss von 1969 wurde nicht nur die Oberliga, sondern auch der Pokal auf die zwei Dynamo-Mannschaften reduziert.

1987 bis 1989 
Ab 1986 wurde die Oberligameisterschaft in drei Serien ausgespielt. Sowohl 1987/88 als auch 1988/89 hatte Berlin bereits zwei der drei geplanten Serien um die Meisterschaft gewonnen. Daher wurde die jeweils dritte Serie als DELV-Pokal ausgetragen.

Einzelnachweise 

Eishockeywettbewerb in der DDR